Onykia platyptera är en bläckfiskart som först beskrevs av D'Orbigny 1834 in 1834-1847.  Onykia platyptera ingår i släktet Onykia och familjen Onychoteuthidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bläckfiskar
platyptera